Каны́гин — русская фамилия.

Известные носители 
 Каныгин, Александр Васильевич (1936—2020) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.
 Каныгин, Владимир Александрович (1948—1990) — советский тяжелоатлет, чемпион мира 1971.
 Каныгин, Вячеслав Иванович (род. 1949) — генерал-лейтенант, начальник Нижегородской академии МВД (2003—2010).
 Каныгин, Иван Григорьевич (ум. ок. 1890) — предводитель российского движения мормонов.
 
 Каныгин, Павел Юрьевич (род. 1987) — российский журналист и репортёр.
   (род. 1935) — доктор экономических наук, профессор, публицист.

См. также 
 Коныгин — хутор в Усть-Донецком районе Ростовской области России